Hébécourt puede referirse a: 

 Hébécourt, comuna francesa situada en Eure.
 Hébécourt, comuna francesa situada en Somme.